Lipienica peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Lipienica, village du powiat de Golub-Dobrzyń
 Lipienica, village du powiat de Świecie

dans la voïvodie de Lubusz
 Lipienica, village 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Lipienica, village